

Geografia 
 Beste –  fiume nel circondario dello Stormarn, in Germania

Persone 
 August Beste – giurista e politico tedesco
 Henry Digby Beste – scrittore, nobile e religioso britannico
 Jan-Niklas Beste – calciatore tedesco